

Zene

Együttesek

 Tragedy, amerikai együttes

Albumok

 Tragedy, Disclose-album (1994)
 Tragedy, Brian Hyland-album (1969)
 Tragedy, Tragedy-album (2000)
 Tragedy, The Vehicle Birth-album (1998)

Dalok

 Tragedy, Argent-dal (1972)
 Tragedy, Bee Gees-dal (1978)
 Tragedy, Hanoi Rocks-dal (1981)
 Tragedy, Brian Hyland-dal (1969)